Miejscowości w Polsce:
 Rębiszewo-Studzianki
 Rębiszewo-Zegadły